«Секре́т Полишине́ля» () — фразеологическое выражение, обозначающее секрет, который всем и так известен, мнимую тайну, «секрет — на весь свет».

Выражение происходит от имени комического персонажа комедии дель арте — Полишинеля ( от  — Пульчинелла). Персонаж является глупым слугой, задирой, шутом и болтуном, который сообщал под видом секретов известные всем вещи. Появился на сцене ярмарочного театра в конце XVI века. В XVII веке был введён Мольером в комедию «Мнимый больной».

Под выражением «секрет Полишинеля» подразумевают тайну, которая не является таковой, просто все делают вид, что это секрет, и лишь кто-то один самый глупый его не знает. Один из распространённых сюжетов заключался в следующем: Коломбина, жена Полишинеля, изменяет ему с Арлекином. Все персонажи знают этот секрет, но не говорят о нём, ибо все всё и так знают. Только один Полишинель не знает об измене, так как и не догадывается ни у кого спросить.

См. также 
 Капитан Очевидность

Литература 
 Soulé, Michel. Le secret de Polichinelle // Secret maintenu, secret dévoilé. , Editions Karthala, 1994, p. 109-124.

Ссылки 
 Секрет Полишинеля // Интернет-портал «Грамота.ру» (new.gramota.ru). — Справочник по фразеологии.

Русские фразеологизмы
Комедия дель арте